Récamier ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Récamier (1774–1852), französischer Arzt und Gynäkologe
 Julie Récamier (1777–1849), französische Salondame